Biert (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ariège.
Biert (Nederland), buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard.